Die Afrika-Cup 2004 (, ) war die 24. Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 24. Januar bis zum 14. Februar zum dritten Mal nach 1965 und 1994 in Tunesien statt. Gastgeber Tunesien nutzte seinen Heimvorteil, gewann das Turnier und wurde erstmals Afrikameister im Fußball. Damit qualifizierte sich Tunesien, mit dem französischen Nationaltrainer Roger Lemerre, auch für den FIFA-Konföderationen-Pokal 2005 in Deutschland.

Qualifikation 

Wie bisher fand eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes von 51 Bewerbern auf die sechzehn Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Tunesien und Titelverteidiger Kamerun automatisch qualifiziert waren. Letztlich qualifizierten sich folgende Mannschaften: Algerien, Ägypten (mit neunzehn Teilnahmen Rekordteilnehmer), Benin, Burkina Faso, Guinea, Kamerun, Kenia, DR Kongo, Mali, Marokko, Nigeria, Ruanda Simbabwe, Senegal, Südafrika und Tunesien.

Spielmodus 
Gespielt wurde mit vier Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann wie gehabt ab dem Viertelfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus.

Spielorte 

Ausgetragen wurden die Spiele in folgenden Stadien:
 Stadion des 7. November, Radés, 60.000 Plätze
 Stade Olympique d’ El Menzah, Tunis, 45.000 Plätze
 Stadion des 15. Oktobers, Bizerta, 20.000 Plätze
 Stade Olympique de Sousse, Sousse, 25.000 Plätze
 Stade Mustapha Ben Jannet, Monastir, 20.000 Plätze
 Stade Taïeb Mhiri, Sfax, 22.000 Plätze

Gruppenphase 

Alle Uhrzeiten in MEZ

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 

Hinzu kamen 10 Spieler mit zwei und 36 Spieler mit je einem Treffer.

Trivia 
Die Ticketpreise lagen bei drei TND (2,32 €) für das billigste Ticket und 30 TND (23,24 €) für die teuerste Eintrittskarte. Die Preise waren je nach Stadion und Spiel unterschiedlich hoch.

Der Sportfernsehsender Eurosport übertrug 27 der 32 Spiele live und exklusiv in 54 Ländern Europas, des Nahen Ostens sowie Nordafrikas. Die Spiele wurden in 19 Sprachen angeboten. In den arabischen Ländern strahlten Al Jazeera Sports und ART alle 32 Spiele aus.

Weblinks 
 Spieldetsails auf rsssf.com (englisch)

2004
Afrikacup 2004
Afrikacup
Sportveranstaltung in Tunis
Sportveranstaltung in Sfax
Sport (Bizerte)
Sportveranstaltung in Radès
Sportveranstaltung in Sousse
Sportveranstaltung in Monastir (Tunesien)